Il singolare  del PBZ Zagreb Indoors 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2009.

Serhij Stachovs'kyj era il detentore del titolo, ma ha perso ai quarti contro Viktor Troicki.
La vittoria è andata a Marin Čilić che ha battuto in finale il connazionale Mario Ančić,6-3,6-4.

Teste di serie

 Igor' Andreev (primo turno)
 Marin Čilić (campione)
 Ivo Karlović (secondo turno)
 Paul-Henri Mathieu (secondo turno)

 Jürgen Melzer (primo turno) 
 Andreas Seppi (primo turno) 
 Mario Ančić (finalista) 
 Simone Bolelli (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

PBZ Zagreb Indoors 2009
ATP World Tour 2009